Ло́лі () — слово та поняття, в багатьох мовах, яке використовується для означення неповнолітніх кавайних дівчаток, переважно персонажів аніме та манґи.

Походження слова 

Першоосновою для появи слова став роман Володимира Набокова Лоліта в якому описувалися почуття дорослого чоловіка до дванадцятирічної дівчинки, що нині трактується як педофілія. В Японії слово «Лоліта» почали використовувати на означення привабливої неповнолітньої дівчини. В повній чи скороченій формі воно використовується в цілому ряді понять наприклад:
 лолікон (, рорікон), це скороченням від словосполучення Lolita complex японською, яке використовується на означення потягу до неповнолітніх дівчаток та людей що його мають;
 лолітова мода (, Роріта фашьон) найвідомішими представниками якої є певно так звані готичні лоліти (, ґосурорі).

Завдяки світовій експансії аніме та манґи слово лолі спершу потрапило з японської до англійської, а вже звідти до багатьох інших мов світу.

Лолі в аніме 

Не зважаючи на дещо девіантне походження поняття, лолі дуже широко використовуються в аніме та манзі — простіше назвати де їх нема, аніж де вони є. Подібна популярність пояснюється дуже просто. Кавай є однією з основ естетики аніме та манґи, а лолі це кавай за визначенням. Глядачам подобаються кавайні дічатка тож їх в так чи інакше вводять в сюжет дуже багатьох творів. Навіть якщо головні герої і так підлітки, наприклад старшокласники, усе одно зазвичай уводиться кілька другорядних жіночих персонажів молодшого віку та підкреслено милого вигляду. За великим рахунком лолі є класичним прикладом фансервісу. Також часом лолі є художнім прийомом. Наприклад в аніме Lucky Star головні героїні старшокласниці, але намальовано їх як лолі. Трапляються навіть твори які повністю присвячені милуванню лолі, прикладом подібного є аніме Ічіґо Машімаро.

Часом кавай та хентай поєднуються. В таких випадках лолі використовуються як сексуальні об'єкти в хентайних манзі, аніме та доджіншях. Саме в цьому контексті слово лолі використовується в лоліконі. Однак слід зауважити, що феномен лолі, як одного з яскравих проявів каваю не зводиться до використання в педофільській порнографії, хоча сам термін з'явився саме завдяки подібним збоченням.

Примітки

Див. також 
 Лолікон

Джерела 
 Луркоморье — сборник интернет-фольклора  

Термінологія аніме та манґи